CEP kan syfta på:

 Counter Extremism Project – ett ideellt forskningsinstitut med fokus på att bekämpa extremistgrupper
 Cirkulär felsannolikhet – ett mått på ett vapens precision